24haubenin.info est un web média au Bénin.

Histoire

Description 
www.24haubenin.info est édité par 24 Heures au Bénin, société immatriculée au Bénin et dont le siège est à Cotonou. Son site web est hébergé par www.lws.fr - Ligne Web Services) en France.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Médias au Bénin
 Journalisme en ligne
 Liste des journaux au Bénin

Liens externes 

 Site Officiel

Média Internet